Jelaň může znamenat:

 Jelaň (Volgogradská oblast) — vesnice ve Volgogradské oblasti v Rusku
 Jelaň (Samarská oblast) — vesnice v Samarské oblasti v Rusku

 Jelaň (přítok Savaly) — řeka ve Voroněžské oblasti v Rusku, přítok Savaly